Niemcy:
 Buggenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Marianne Buggenhagen – niemiecka lekkoatletka

Inne:
 Buggenhagen – ród

Zobacz też:
 Bugenhagen